A 2000-es Roland Garros női versenyét a francia Mary Pierce nyerte a spanyol Conchita Martínez előtt.

Kiemeltek 

  Martina Hingis (Elődöntős)</li>
  Lindsay Davenport (Első kör)</li>
  Szeles Mónika (Negyeddöntős)</li>
  Venus Williams (Negyeddöntős)</li>
  Conchita Martínez (Döntős)</li>
  Mary Pierce (Bajnok)</li>
  Nathalie Tauziat (Harmadik kör)</li>
  Arantxa Sánchez Vicario (Elődöntős)</li>

  Amanda Coetzer (Harmadik kör)
  Sandrine Testud (Harmadik kör)
  Anke Huber (Negyedik kör)
  Julie Halard-Decugis (Első kör)
  Amélie Mauresmo (Negyedik kör)
  Anna Kurnyikova (Második kör)
  Jennifer Capriati (Első kör)
  Barbara Schett (Negyedik kör)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

Külső hivatkozások 
 Eredmények az ITFtennis.com honlapon 

N1